

Patronyme 

 Anders Due (1982-), footballeur danois ;
 Christian Due-Boje (1966-), joueur suédois de hockey sur glace ;
  (1796-1873), officier et homme politique norvégien ;
 Katarina Due-Boje (1958-), joueuse suédoise de squash ;
 Louise Bager Due (1982-), handballeuse danoise ;
 Paul Due (1835-1919), architecte norvégien ;
  (1870–1926), architecte norvégien ;
 Tananarive Due (1966-), romancière américaine.

Mot italien 
Due signifie deux en italien. Ce mot entre dans la composition de plusieurs noms de lieu ou d'organisations.

Organisations 
 Rai Due, une chaîne de télévision
 Propaganda Due, une loge maçonnique

Toponyme 

 Due Carrare, une commune italienne ;
 Due, un village de Russie ;
 Dué, une rivière française.

Sigle 

DUE est un sigle qui peut faire référence à :
 déclaration unique d'embauche ;
 durée d'utilisation d'un équipement ;
 .

Code 
DUE est aussi un code pouvant désigner :
 l'aéroport de Dundo, en Angola.